Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1991 года прошёл с 27 мая по 5 июня в деревне 's-Gravenpolder, входящая в общину Борселе в провинции Зеландия.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (19-ый подряд турнир).

Победив в чемпионате Карен Ван Лит продлила рекордную чемпионскую серию до 6 викторий подряд.

Второй вновь финишировала Яквелине Схаутен. Третья экс-чемпионка Петра Полман.

Все призёрки завоевали право представить Нидерланды на чемпионате мира по международным шашкам среди женщин в Минске, СССР (1991, сентябрь).

Карен ван Лит разделила II—III место, далее Петра Полман — 4-ая, Яквелине Схаутен — 6-ая (среди 12 участниц). Это было лучшее выступление голландской команды на мировых форумах женских шашек.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

 барраж

Людмила Мейлер-Сохненко vs. Эрна Вандерс 4:0

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=42&Id=257&jr=0 страница барража на сайте Федерации шашек Нидерландов

Примечания 

1991 год в шашках
май 1991 года
июнь 1991 года
Спорт в Нидерландах в 1991 году
женщины
Спорт в Борселе